Nicolas Godemèche (Marselha, 22 de junho, 1984) é um futebolista da França.

Títulos
Nenhum

Ligações externas 
 
 

Futebolistas da França
Futebolistas do Montpellier Hérault Sport Club
Futebolistas do Stade de Reims
Futebolistas da Associação Naval 1.º de Maio
Futebolistas do CFR Cluj
Franceses expatriados em Portugal